Kleinweidelbach ist ein geographischer Name im Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz:

 Kleinweidelbach (Neubrühlbach), linker Zufluss des Neubrühlbachs oder Fischbachs (zum Guldenbach) unterhalb von Ellern (Hunsrück)
 Kleinweidelbach (Rheinböllen), Stadtteil von Rheinböllen

Siehe auch:
 Weidelbach